«Конь Юлий и большие скачки» — российский полнометражный анимационный фильм студии «Мельница» и кинокомпании СТВ, который стал десятым фильмом во франшизе «Три богатыря», является спин-оффом и сольным фильмом коня Юлия. Режиссёрами данного проекта являются Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. Премьера мультфильма состоялась 31 декабря 2020 года. Телевизионная премьера мультфильма состоялась на телеканале «Дом кино» 23 апреля 2021 года. 12 июня того же года мультфильм был показан на телеканале «Рен-ТВ».

С 6 марта 2022 года было объявлено, что мультфильм «Конь Юлий и большие скачки» выпустят в повторный прокат в России.

Сюжет 
У границ Киевского княжества три богатыря и конь Юлий спасают султана Рашида от наёмных убийц его родного брата Орхана, который пытался отобрать перекупленную им на торгах кобылу по кличке Звезда Востока. Конь Юлий собирается просить руки, то есть копыта, этой лошади у её хозяина. Однако он не может похвастаться собственной родословной, а согласно правилам королевских браков, только кандидат равного статуса может жениться на особе столь высокого рода.

Внезапно Юлию приходит в голову мысль попросить киевского князя стать его сватом. Он спешит в Киев, однако князь занят более важными делами. Юлий обращается за помощью к нему, но получает отказ. Под покровом ночи, когда все спят, Юлий вместе с осликом Моисеем пробирается во дворец, похищает князя и насильно приводит его к султану для сватовства. Между тем у богатырей тоже есть дела на востоке. Все собираются на больших скачках, где победитель получит всё.

Роли озвучивали

Производство и выпуск 
В ноябре 2018 года было объявлено, что в цикле «Три богатыря» появится новый фильм под названием «Конь Юлий и большие скачки». Создатели цикла намеревались представить художественный фильм об одном из самых любимых публикой персонажей коне Юлии. Знаменитая фраза Юлия «Не смеши мои подковы…» прошла в рамках конкурса на радиостанции Юмор FM. Сценарий, написанный братьями Свешниковыми, а также Александром Ионовичем Боярским, развил характеристику Юлия и вообще комедию из сериала в фильм типа спин-оффа. Фильм является десятым мультфильмом в цикле «Три богатыря». Дарина Шмидт, которая ранее работала в таких проектах, как «Приключения Лунтика и его друзей» и «Смешарики», стала режиссёром фильма. Константин Феоктистов, ранее работавший над фильмом «Три богатыря и принцесса Египта» также был режиссёром, причём фильм стал его пятой работой во франшизе.

В марте 2018 года Сергей Сельянов представил фильм Фонду кино. Фильм был объявлен национальным фильмом, одобренным к распространению в 4 квартале 2020 года.

4 сентября 2020 года вышел тизер мультфильма. 8 декабря того же года вышел финальный трейлер.

Музыка 
Композиторы — Георгий Жеряков, Александр Боярский
 «Серая лошадка (Маменька)»
 Музыка — Александр Морозов
 Слова — Анатолий Поперечный
 Исполняет — Марина Капуро
 Танец феи Драже из балета «Щелкунчик», Пётр Ильич Чайковский
 «Венгерская рапсодия № 2», Ференц Лист
 «Марш победителей» из оперы «Аида», Джузеппе Верди
 «Грезы Юлия»
 Музыка и слова — Александр Боярский
 Исполняют — Иван Пономарёв, Иван Чаплинский
 «Песня Антипки»
 Музыка и слова — Александр Боярский
 Исполняет — Анатолий Петров
 «Песня героев»
 Музыка и слова — Александр Боярский
 Исполняет — Дмитрий Высоцкий.

Рецензии и отзывы 

Фильм получил довольно положительные рецензии и отзывы. Зрители отмечали хороший баланс между шутками и серьёзным подходом к истории. Некоторые видеоблогеры заявили о его превосходстве над большинством предыдущих мультфильмов серии Три Богатыря. На Кинопоиске фильм получил 7.1 баллов из 10, что на тот момент являлось лучшей оценкой среди проектов студии за последние годы..

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт студий «Мельница»

 Д. Любченко. Три богатыря и Чурило Пленкович
 Фонд кино впервые проведёт дополнительный конкурс

Полнометражные мультфильмы России
Три богатыря
Мультфильмы студии «Мельница»
Фильмы — спин-оффы
Мультфильмы России 2020 года